Alexopoulos ist der Familienname folgender Personen:
 Alexios Alexopoulos (* 1971), griechischer Sprinter
 Efstatios Alexopoulos (* 1946), griechischer Boxer
 Spiros Alexopoulos,  Professor für Technische Thermodynamik an der Fachhochschule Aachen